Гайлігенкро́йц (, «Святий Хрест») — німецька власна назва. Також — Гейлігенкрейц.

Топоніми

Гайлігенкройц (Австрія)
 Гайлігенкройц-в-Лафніцталі
 Гайлігенкройц-на-Ваасені